Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläumswarte bezeichnet Aussichtswarten, die anlässlich eines Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Joseph I. (Österreich-Ungarn) errichtet wurden.

40 Jahre Regentschaft:
 Franz-Josefs-Warte (Linz) auf dem Freinberg (Linz) in Linz, Oberösterreich
 Kaiser-Franz-Joseph-Warte (Hof am Leithaberge), Niederösterreich
 Habsburgwarte auf dem Hermannskogel in Wien

50 Jahre Regentschaft:
 Jubiläumswarte auf dem Gallitzinberg in Wien
 Jubiläumswarte (Bad Vöslau) (auch Harzbergturm), auf dem Harzberg in Bad Vöslau, Bezirk Baden (Niederösterreich), Niederösterreich
 Kaiser-Franz-Josef-Warte, auf der Bischofskoppe bei Zlaté Hory, Okres Jeseník, Olomoucký kraj, Tschechien
 Kaiserjubiläums-Aussichtswarte auf der Ludwigshöhe bei Pottenstein, Bezirk Baden (Niederösterreich), Niederösterreich; siehe Adolph Freiherr von Pittel#Leben und Werk
 Kaiser-Jubiläumswarte auf dem Eschenkogel des Anninger-Gipfel-Gebiets bei Gaaden, Bezirk Mödling, Niederösterreich; siehe Jubiläumswarte (Anninger)
 Sternsteinwarte auf dem Sternstein bei Vorderweißenbach, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

60 Jahre Regentschaft:
 Tempelbergwarte auf dem Tempelberg in Hadersfeld bei St. Andrä-Wördern, Bezirk Tulln, Niederösterreich

Siehe auch:
Jubiläumsturm